Краснослободский — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области России. Административный центр Ковыльского сельсовета.

География 
Посёлок находится в восточной части Тамбовской области, в лесостепной зоне, в пределах Окско-Донской равнины, на левом берегу реки Иноковки, к северу от автодороги , вблизи железнодорожной линии Тамбов — Ртищево, на расстоянии примерно 21 километра (по прямой) к западу от города Кирсанова, административного центра района.
Часовой пояс

История 
Основан в 1920 году. По данным 1926 года имелось 71 хозяйство и проживало 249 человек (120 мужчин и 129 женщин). В административном отношении посёлок входил в состав Иноковской волости Кирсановского уезда Тамбовской губернии.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46 %, женщины — соответственно 54 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 442 чел.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из семи улиц.

Примечания 

Населённые пункты Кирсановского района